Seznam šestitisícovek v Andách obsahuje 91 hor v Andách s nadmořskou výškou přes 6000 m. U všech hor je uveden název hory, výška a stát(y), u 14 hor vyšších než 6500 m je uvedeno i pohoří a souřadnice vrcholu.

Související články 
 Osmitisícovky
 Fourteeners USA
 Alpské čtyřtisícovky
 Pyrenejské třítisícovky
 Tatranské dvoutisícovky
 České tisícovky
 Skotské Munros

 
Andy
Andy